Pedro Antonio Arévalo (Sevilla, 1978), conocido artísticamente como El Tralla, es un MC sevillano, antiguo componente de La Alta Escuela.

Biografía 

Nació en el Hospital de La Macarena, vivió en el barrio del Cerezo y en Santa Justa en sus primeros 20 años de vida. Estudió en los Salesianos de la Santísima Trinidad, en la capital hispalense.
En el año 1998 formó parte del grupo La Alta Escuela junto con Tote King, Juaninacka, Juanma (MC) y DJ Randy. Meses antes de que el grupo publicara su primer LP, “En Pie de Vuelo”, dejó de formar parte de él, aunque colaboró en el disco, en el tema "Xpectáculo en la Cancha", junto a SFDK, La Gota Que Colma y La Mala Rodríguez.

En 2001 sacó su primera maqueta llamada "Sampler 2001" y otra en 2002 llamada “La Calle En Demo”, con la colaboración de Dj Makei y Juaninacka.

En 2006 publicó su primer maxi sencillo “Las Calles Hablan”, con Fiebre Records, en el que únicamente colabora Shotta.

En 2013 sale a la luz su esperado primer álbum titulado "Esta ciudad". Cuenta con 10 temas inéditos de estudio, producido en su totalidad por Jeke y Dj Empte en los scratches. En el disco colaboran Danarquitect, Putolargo ( Dogma Crew) y Jeke. 

Puede considerarse a El Tralla como uno de los referentes del rap underground sevillano.

Discografía 

 "Sampler 2001" (Maqueta EP) (independiente, 2001)
 "La Calle En Demo" (Maqueta EP) (independiente, 2002)
 "Las Calles Hablan" (EP) (Fiebre Records, 2006)
"Esta ciudad" (Álbum) (Planta Baja Records 2013)

Colaboraciones 

La Alta Escuela "En Pie de Vuelo" (1999) Xpectaculo en la cancha. 
Xinkoa "Y Lo Ke me kea" (2003)
Virush "Mi Filosofía" (2010)

Véase también 

 La Alta Escuela.
 Juaninacka.
 Hip Hop en Español

Raperos de Sevilla
Nacidos en Sevilla